Лёкъёль — название рек в России, Республика Коми:

 Лёкъёль (приток Когеля)
 Лёкъёль (приток Лунвожа)
 Лёкъёль (приток Мартюра)